Клеберн (округ, Алабама)
Клеберн (округ, Арканзас)